Сент-Сюзанн () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Реюньйон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9700 км на південний схід від Парижа, 17 км на схід від Сен-Дені.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 23051,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятки 

У місті знаходиться маяк Бель-Ер, побудований в 1845 році і має статус історичної пам'ятки.

В околицях міста, на однойменній річці, знаходиться водоспад Ніагара.

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Реюньйон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Реюньйон